A Thief in the Night – film del 1913 diretto da George Terwilliger
 A Thief in the Night – film del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company